U-22 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej
 U-22 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej
 U-22 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-22 (S171) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-22 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-22 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-62

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich